

Patronymie
 famille de Boigne, anciennement Leborgne, famille noble de Savoie ;
 Louis Victor Leborgne, surnommé Tan, premier patient atteint d'aphasie décrit par Paul Broca ;
 Marcel Leborgne (1898-1978), architecte belge ;
 Marcel Le Borgne (1939-2007), footballeur français ;
 Nathalie Leborgne (1965- ), créatrice belge de costumes et styliste costumière pour le cinéma ;
 Olivier Leborgne (1963- ), évêque d'Amiens ;
 Olivier Leborgne (1966- ),comédien belge.

Autres 
Leborgne est une entreprise française d'outillage à main.
Patronyme normand